Aardrijkskunde
Winter, plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Winter Beach, plaats in de Amerikaanse staat Florida
Winter Garden, plaats in de Amerikaanse staat Florida
Winter Gardens, plaats in de Amerikaanse staat Californië
Winter Haven, plaats in de Amerikaanse staat Florida
Winter Park (doorverwijspagina)
Winter Springs, plaats in de Amerikaanse staat Florida

Bedrijf
Gebroeders Winter, Nederlandse keten van kantoorboekhandels

Familie
Van Winter, Nederlandse adellijke familie

Fictief figuur
Lieselot Winter, personage uit de Vlaamse televisieserie Flikken
Marjan de Winter, personage uit de Nederlandse soapserie Goede tijden, slechte tijden
Milady de Winter, personage uit de roman De drie musketiers van Alexandre Dumas
Vadertje Winter, mythische figuur in enkele Slavische culturen

Literatuur
Winter in Madrid, spionageroman van de Britse schrijver C.J. Sansom uit 2006 

Media
If Winter Comes, Amerikaanse film uit 1947
Inspector Winter, Zweedse televisieserie
Winter of Frozen Dreams, Amerikaanse film uit 2009
Winter Kills, Amerikaanse thriller uit 1979
Winter Meeting, Amerikaanse film uit 1948
Winter (2015), Britse film uit 2015 

Muziek
And Winter Came..., album van de Ierse zangeres Enya uit 2008
A winter idyll, compositie van de Britse componist Gustav Holst
Blue winter,  single van de Amerikaanse zangeres Connie Francis uit 1964
De winter was lang, single van de Nederlandse zangeres Willeke Alberti uit 1964
Early Winter, single van de Amerikaanse zangeres Gwen Stefani uit 2007
South of Winter, album van de Britse muziekgroep Renaissant uit 2004
Warm winter, album van de Brits-Italiaanse rockband Memories of Machines uit 2011
Winter, concerto uit de cyclus De vier jaargetijden van Antonio Vivaldi
Winter, nummer van de Britse groep Rolling Stones uit 1973
Winter, nummer van de Amerikaanse zangeres Tori Amos uit 1992
Winter, muziekalbum van de Italiaanse band Runes Order uit 1994
Winter, nummer van de Ierse groep U2 uit 2009
Winter-Harvest, muziekalbum van de Nederlandse band Golden Earrings uit 1967
Winter in Hiroshima, album van de Duitse muziekgroep Tangerine Dream uit 2009
Winter Brothers, Engelstalige naam van de Deens-IJslandse film Vinterbrødre uit 2017
Winter legends, compositie van de Engelse componist Arnold Bax
Winter Songs, album van de Britse rockgroep Art Bears uit 1979
The Winter Tree, Amerikaanse rockband
The Winter Tree, album van de Amerikaanse rockband The Winter Tree uit 2011
Winter waters, compositie van de Engelse componist Arnold Bax

Personen met de achternaam Winter / de Winter / De Winter / van Winter / von Winter
Abraham de Winter, Nederlands theaterkomiek en conferencier
Adrian Winter, Zwitsers voetballer
Alfons De Winter, Belgisch voetballer en voetbalcoach
Alice Ames Winter, Amerikaans schrijfster en letterkundige
Anja Winter, Nederlands actrice
Annewies van Winter, Nederlands kunstverzamelaarster
Arie de Winter, Nederlands voetballer
Ariel Winter, Amerikaans actrice
Aron Winter, Nederlands voetballer
August De Winter, Belgisch politicus
Balt de Winter, Nederlands politicus
Brenno de Winter, Nederlands journalist
Bruno de Winter, Belgisch journalist en redacteur
Carola Winter, Duits voetbalster
David Alexandre Winter, Nederlands zanger
Edgar Winter, Amerikaans zanger en muzikant
Emiel De Winter, Belgisch politicus
Eric Winter, Amerikaans acteur en model
Ernst Winter, Duits turner
Geoffrey Winter, Brits componist en pianist
Giel de Winter, Nederlands youtuber en presentator
Gregory Winter, Brits scheikundige en hoogleraar
Hans Winter, Nederlands voetballer
Harry Winter, Duits-Oostenrijks zanger
Harry de Winter, Nederlands producent en programmamaker
Isabelle Winter-Piccardt, Nederlands zangeres
Jan de Winter, Nederlands honderdplusser, oudste levende man van Nederland
Jan de Winter, Nederlandse beeldhouwer, glasschilder en tekenaar
Jan de Winter (producent), Nederlands radioprogrammamaker en muziekproducent
Jan Willem de Winter, Nederlands militair
Janus de Winter, Nederlands behangschilder, lithograaf en schilder-mysticus
Jean-Baptiste De Winter, Belgisch industrieel en politicus
Johan Winter, Nederlands musicus en muziekpedagoog
Johanna Maria van Winter, Nederlandse historica, grafiekverzamelaar en hoogleraar
John Winter, Australisch hoogspringer
Johnny Winter, Amerikaans bluesgitarist, zanger en producer
Katia Winter, Zweeds actrice
Klaus Winter, Duits botanicus
Leon de Winter, Nederlands schrijver, columnist en filmproducent
Liane Winter, Duits langeafstandsloopster
Lucretia Johanna van Winter, Nederlands kunstverzamelaarster
Ludwig De Winter, Belgisch wielrenner
Martin Winter, Oost-Duits roeier
Max de Winter, Nederlands wetenschapper
Melise de Winter, Nederlands actrice
Micha de Winter, Nederlands hoogleraar
Michel Winter, Nederlands voetbalscheidsrechter
Nicolaas Simon van Winter, Nederlands handelaar, toneelschrijver en dichter
Otto Winter-Hjelm, Noors componist, organist, dirigent en muziekcriticus
Paul de Winter, Nederlands politicus
Pedro Winter, Frans dj, producer en manager
Peter von Winter, Duits operacomponist, zangleraar en kapelmeester
Pieter van Winter, Nederlands koopman, dichter en kunstverzamelaar
Pieter Jan van Winter, Nederlands historicus
Rob Winter, Nederlands gitarist
Sabine Winter, Duits tafeltennisspeelster
Solomonica de Winter, Nederlands schrijfster
Terence Winter, Amerikaans tv- en filmscenarist en tv-producent
Theun de Winter, Nederlands journalist, dichter en tekstschrijver
Tony Winter, Belgisch zanger, gitarist en muziekproducent
Yannick De Winter, Belgisch voetballer
Yves De Winter, Belgisch voetballer

Seizoen
Winter, een van de vier seizoenen

Sport en spel
Winter Games, computerspel uit 1985

Wetenschap
Inslagwinter, begrip uit de klimatologie
Nucleaire winter, begrip uit de klimatologie

Zie ook 
Koning Winter (doorverwijspagina)
Winter in America (doorverwijspagina)
Winter Park (doorverwijspagina)
Winters (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam